Sewing ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Sewing (* 1970), deutscher Bankmanager
 Jack Sewing (* 1934), niederländischer Jazzmusiker
 Magdalene Sewing (1898–1952), deutsche Kommunal- und Landespolitikerin (CDU)
 Sofia Sewing (* 1999), US-amerikanische Tennisspielerin
 Thomas Sewing († 2011), deutscher Manager
 Werner Sewing (1951–2011), deutscher Architekturtheoretiker